Кокошилово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Кокошилово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Кокошилово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Кокошилово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.